KSK Tongeren (de l'acrònim en neerlandès Koninklijke SportKring), club de futbol de la ciutat de Tongeren, a Bèlgica
 KSK Beveren (de l'acrònim en neerlandès Koninklijke SportKring), club de futbol de la ciutat de Beveren, a Bèlgica
 KSK Lierse (de l'acrònim en neerlandès Koninklijke SportKring), club de futbol de la ciutat de Lier, a Bèlgica
 KSK Vorst (de l'acrònim en neerlandès Koninklijke SportKring), club de futbol de la ciutat de Vorst, a Bèlgica
 KSK Ronse (de l'acrònim en neerlandès Koninklijke SportKring), club de futbol de la ciutat de Ronse, a Bèlgica
 KSK Kaunas (de l'acrònim en alemany Kownoer Sport Klub), club de futbol de la ciutat de Kaunas, a Lituània
 Karşıyaka Spor Kulübü, club esportiu de la ciutat d'Esmirna, a Turquia
 KSK Rochade Eupen-Kelmis (de l'acrònim en alemany Königlicher SchachKlub), club d'escacs de la ciutat d'Eupen, a Bèlgica
 KSK 47 Eynatten (de l'acrònim en alemany Königlicher SchachKlub), club d'escacs de la ciutat de Raeren, a Bèlgica
 Kommando Spezialkräfte, unitat de forces especials de l'exèrcit d'Alemanya
 Kommando Spezialkräfte (Suïssa), unitat de forces especials de l'exèrcit de Suïssa
 Caixa d'estalvis (del seu nom en alemany KreisSparKasse), entitat financera sense ànim de lucre
 Key Signing Key, clau utilitzada per DNSSEC per a signar altres claus
 Ksk també és l'abreviatura de la kasatkinita, mineral de la classe dels silicats
 ksk també és el codi ISO 639-3 del kansa, llengua siouan parlada per la tribu Kaw d'Oklahoma (Estats Units)